Семён Васильевич Григоренко (7 мая 1916 года, Балаклея, Харьковская губерния, Российская империя — 7 июля 2016 года, Москва, Россия) — советский военный лётчик штурмовой авиации в годы Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации (6.05.1994). Генерал-майор авиации (1968).

Биография 
Родился 7 мая 1916 года в городе Балаклея в семье рабочего. Украинец. После окончания школы с 1930 работал кладовщиком военного склада, был секретарем партийной организации машинно-тракторной станции, токарем на заводе. Окончил Балаклейский машиностроительный техникум в 1935 году.

В октябре 1935 года призван в Красную Армию. Окончил полковую школу в 1937 году, а позднее направлен на учебу в Харьковскую военную авиационную школу лётчиков, которую успешно окончил в 1939 году. Как один из лучших выпускников оставлен в ней инструктором.

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С июня 1941 года сражался на Юго-Западном фронте, с октября по декабрь 1941 года — на Западном фронте. Командовал штурмовыми звеном и эскадрильей. В декабре 1941 года отозван с фронта и направлен на учёбу. В 1943 году окончил командно-штурманский факультет Военно-воздушной академии. В апреле 1943 года вновь прибыл на фронт, был направлен в 655-й штурмовой авиационный полк 8-й воздушной армии на должность штурмана полка. В октябре 1943 году полку было присвоено гвардейское звание за боевые отличия и массовый героизм личного состава, и он стал именоваться 136-м гвардейским штурмовым авиационным полком. С января 1944 года до Победы воевал старшим штурманом 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии в 1-й воздушной армии. В 1943—1945 годах воевал на Южном (апрель-октябрь 1943), 4-м Украинском (октябрь 1943 — май 1944), 1-м Белорусском (июнь 1944) и на 3-м Белорусском (июль 1944 — май 1945) фронтах. Участвовал в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных операциях. Завершил свой боевой путь участием в штурме Кёнигсберга и участием в Земландской операции.

За годы войны совершил 85 боевых вылетов, нанес значительный урон врагу. Представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза в апреле 1945 года, но представление не было реализовано.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 1994 года генерал-майору в отставке Григоренко Семёну Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

После Победы продолжал службу в ВВС. Окончил Военно-воздушную академию в 1951 году, Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова в 1957 году. С 1952 по 1955 годы был начальником 10-й Кременчугской военной авиационной школы первоначального обучения лётчиков. С 1971 года генерал-майор авиации Григоренко - в запасе. 

Жил в городе Люберцы Московской области. Был председателем Люберецкого городского Совета ветеранов. С 2001 года проживал в Москве (Северный административный округ). Скончался 7 июля 2016 года на 101-м году жизни. Похоронен на Долгопрудненском кладбище Москвы.

Награды 
 Герой Российской Федерации (6 мая 1994 года, медаль № 84)
 3 ордена Красного Знамени (27.08.1943, 27.03.1944, 30.12.1956)
 орден Богдана Хмельницкого III степени (19.12.1944)
 орден Александра Невского (7.07.1944)
 2 ордена Отечественной войны I степени (29.04.1945, 11.03.1985)
 орден Красной Звезды (17.05.1951)
 медаль «За боевые заслуги» (6.11.1945)
 медали
 Почётный гражданин города Люберцы (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 Видеоинтервью Семёна Григоренко на сайте «Наша общая победа» (15 марта 2010 года)
 Видеоинтервью Семёна Григоренко на сайте «Наша общая победа» (10 октября 2010 года)
 Портрет Семёна Григоренко
 Герои Российской Федерации 1992—1994 гг (Сергей Жуков) // Проза. Ру

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Столетние долгожители России
Похороненные на Долгопрудненском кладбище